Condado de Campbell es el nombre de 5 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Campbell (Wyoming)
 Condado de Campbell (Virginia) 
 Condado de Campbell (Tennessee) 
 Condado de Campbell (Dakota del Sur) 
 Condado de Campbell (Kentucky) 
 Condado de Campbell (Georgia), un antiguo condado, parte del condado de Fulton desde 1932.